Noord-Brabant
 Wapen van Capelle (Noord-Brabant)
 Wapen van Sprang-Capelle
 Wapen van Vrijhoeve-Capelle

Elders
 Wapen van Capelle aan den IJssel (Zuid-Holland)